Ласина Абдул Карим Конате (; 20 мая 1987, Ниамей, Нигер) — нигерский футболист, полузащитник клуб «Паньи-сюр-Мозель». Выступал в национальной сборной Нигера.

Карьера 
Играл за клубы «Сахель», «Котон Спорт», «Аль-Иттихад», «Локомотив София» и «Мец» во французской Лиге 2.

С 2006 года выступает за сборную Нигера. Участвовал в двух сезонах кубка африканских наций. Всего сыграл 39 матчей.

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Мец»
 
 
 

Футболисты Нигера
Игроки сборной Нигера по футболу
Игроки ФК «Сахель»
Игроки ФК «Котон Спорт»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Триполи
Игроки ФК «Монастир»
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Эпиналь»